Order Aleksandra Newskiego (ZSRR)
 Order Świętego Aleksandra
 Order Świętego Aleksandra Newskiego